Apenas Um Fantasma foi uma novela da TV Itacolomi do horário das 17h40. Teve um total de 25 capítulos, sendo exibida do dia 17 de agosto ao dia 18 de setembro do ano de 1964.

A novela foi escrita por Vicente Prates e Léa Delba. A supervisão do texto ficou a cargo de Otávio Cardoso e a produção e direção com Salvador Alberto.

Sinopse 
A trama da novela gira em torno a Wálter, um homem sinistro que vive em um casarão sombrio. Apaixona-se por Laura, má e vingativa. Depois de raptá-la, descobre que levou Ana, sua irmã gêmea, meiga e ingênua. Entre eles está Fosco, assistente de Wálter, que desvenda o mistério das gêmeas.

Elenco 
 Helvécio Guimarães (Wálter) 
 Wanda Marlene (Laura/Ana) 
 Thales Pena (Fosco) 
 Adilson José 
 Alene Araújo 
 Ana Lúcia Katah 
 Anaíde Martins 
 Antônio Katah 
 Maria Assunção 
 Milton Martins 
 Míriam Pereira 
 Orlando Pacheco 
 Ubaldino Guimarães 

Foi a segunda novela da TV Itacolomi (Canal 4 de Belo Horizonte). Era uma segunda versão, a primeira exibida em 1958. Apresentada ao vivo, foi uma produção mais elaborada que sua antecessora, Uma Consciência de Mulher.

Telenovelas da TV Itacolomi